Гру́зино  () — деревня в Куйвозовском сельском поселении Всеволожского района Ленинградской области.

Название 
Современное название деревни происходит от названия станции Грузино, а той в свою очередь от реки Гру́зина, так в XIX веке называлась река Грузинка на которой она стоит.

История 
В пояснительном тексте к этнографической карте Санкт-Петербургской губернии П. И. Кёппена 1849 года упоминается деревня Howinmäki (Гови-Мяки) и указывается количество её жителей на 1848 год: ижоры — 19 м. п., 26 ж. п., всего 45 человек.

На картах, поселение на месте современной деревни Грузино появляется в 1863 году, это расположенная на возвышенности «мыза Калычева».

ХОВИМЯКИ (часть деревни под названием Лаппелово) — деревня, Керровского сельского общества, при Керровской дороге и при просёлочной, ведущей в Лемболовский пасторат при небольшом озере без названия 19 дворов, 57 м. п., 60 ж. п., всего 117 чел. кузница, мелочная лавка. (1896 год)

В XIX — начале XX века деревня административно относилась к Куйвозовской волости 4-го стана Санкт-Петербургского уезда Санкт-Петербургской губернии.

Во время гражданской войны, 25 октября 1919 года, в бою с отрядом Северо-Ингерманландского полка под командованием подполковника Юрьё Эльфенгрена,  вблизи станции Грузино, был убит Иустин Петрович Жук, член военного совета карельского участка фронта.

ХОВИМЯККИ — деревня Троицемякского сельсовета Куйвозовской волости, 11 хозяйств, 65 душ.
Из них: русских — 3 хозяйства, 14 душ; финнов-ингерманландцев — 7 хозяйств, 45 душ; финнов-суоми — 1 хозяйство, 6 душ. (1926 год)
 
По административным данным 1933 года, деревня Ховимяки относилась к Троицемягскому сельсовету Куйвозовского финского национального района.

ХОВИМЯКИ — деревня Куйвозовского сельсовета, 95 чел. (1939 год)
 
Под именем Хови-мяки, деревня просуществовала до 40-х годов XX века.

В 1940 году деревня насчитывала 11 дворов.

До 1942 года — место компактного проживания ингерманландских финнов.

В 1958 году население деревни составляло 127 человек.

По данным 1966, 1973 и 1990 годов деревня Грузино входила в состав Куйвозовского сельсовета.

В 1997 году в деревне проживали 47 человек, в 2002 году — 22 человека (русских — 95%), в 2007 году — 34.

География 
Деревня расположена в северной части района на автодороге  (Санкт-Петербургское северное полукольцо, бывшая  «Магистральная» ( — Васкелово —  — )).

Расстояние до административного центра поселения 1 км.

Деревня находится к западу от станции Грузино, Приозерского направления Октябрьской железной дороги в 50 км от Санкт-Петербурга.

Демография

Известные уроженцы 
 Столяров, Валерий Викторович (1971) — российский двоеборец, бронзовый призёр Олимпийских игр 1998, заслуженный мастер спорта России.

Садоводства 
Азимут-Электроприбор, Балтиец, Вектор, Ветеран, Витязь, Грузинка, Грузино-1, Грузино-4, Грузино-5, Грузино-6, Грузино-7, Дорожник, Дружба, Дружба-3, Дружба-47, Дубки, Дюймовочка, Заря, Звездочка, Земледелец, Карелия, Кольцевое, Красный Маяк, Куйвози-2, Локатор, Малахит-2, Протон, Родники-2, Сосновый Бор, Чайка, Ягодное.

Примечания 

Населённые пункты Всеволожского района